Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Tioga () :
le comté de Tioga, situé dans l'État de New York ;
le comté de Tioga, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie.

Voir aussi